Schempp:
 Martin Schempp
 Simon Schempp

 Schempp-Hirth Gö-3 Minimoa

Efternamn